Oakville ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 Oakville (Manitoba)
 Oakville (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Oakville (Alabama)
 Oakville (Connecticut)
 Oakville (Georgia)
 Oakville (Indiana)
 Oakville (Iowa)
 Oakville (Kalifornien)
 Oakville (Kentucky)
 Oakville (Louisiana)
 Oakville (Maryland)
 Oakville (Michigan)
 Oakville (Missouri)
 Oakville (New Jersey)
 Oakville (New York)
 Oakville (North Carolina)
 Oakville (North Dakota), im Grand Forks County
 Oakville (Pennsylvania)
 Oakville (Tennessee)
 Oakville (Texas)
 Oakville (Virginia)
 Oakville (Washington)